Plaats in Indonesië
 Kecepit (Randudongkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kecepit (Punggelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java